Voici la liste des planètes mineures numérotées de 364001 à 365000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 364001 à 365000

364001-364100

364101-364200

364201-364300

364301-364400

364401-364500

364501-364600

364601-364700

364701-364800

364801-364900

364901-365000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000